Gudja peut désigner :

 Il-Gudja, localité de Malte ;
 Gudja, étoile autrement désignée Kappa Serpentis.